Pemphigus bezeichnet:

 die Hautkrankheit Pemphigus
 Pemphigus (Gattung), eine Gattung aus der Überfamilie der Blattläuse